Hermann Dessau (1856–1931), est un historien et épigraphiste allemand.
 Paul Dessau (1894, 1979) est un compositeur et chef d'orchestre allemand ; 
 Dessau est une ville allemande du Land de Saxe-Anhalt fusionnée en 2007 avec Roßlau pour créer la ville Dessau-Roßlau ;
 Dessau-Roßlau est une ville allemande issue de la fusion des villes de Dessau et de Roßlau ;
 Dessau, anciennement Dessau-Soprin, est une société d'ingénierie-construction canadienne.

Homonymie de patronyme